Schnettler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schnettler (1896–1967), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Bernt Schnettler (* 1967), deutscher Soziologe